

Manga 
 Days – manga di Tsuyoshi Yasuda

Musica 
 Days – singolo dei The Kinks del 1968
 Days – singolo degli Flow del 2005
 Days – singolo degli High and Mighty Color del 2005
 Days – singolo dei The Drums del 2012

Altro 
 Days (Rizi) – film del 2020 diretto da Tsai Ming-liang

Pagine correlate 
 DAY